Marimar - telenovela mexicana produzida pela Televisa e protagonizada por Thalía e Eduardo Capetillo.
Marimar (telenovela filipina) - telenovela filipina, refilmagem da mexicana.
Marimar (álbum) - álbum de Thalía lançado em 1994.